Dubai Classic (snooker) - snookertoernooi in Dubai
 Dubai Classic, officieel Dubai Desert Classic - golftoernooi in Dubai